Grenouillette peut faire référence à :
 une petite grenouille ;
 l'Île de la Grenouillette, une île fluviale de la Charente-Maritime ;
 un kyste salivaire ;
 une plante flottante du genre Limnobium.